

Sigle 
 Renault 3 – automobile della Renault

Astronomia 
 R3 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 R3 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Codici 
 R3 – codice vettore IATA di Air Yakutia

Matematica 
 R3 – spazio vettoriale tridimensionale dei numeri reali

Televisione 
 R3 – serie televisiva della BBC

Trasporti 
 R3 – tangenziale di Charleroi (Belgio)

Altro 
 R3 – altro nome della proteina CD1
 Nel collezionismo, nelle valutazioni di rarità la sigla R3 (o RRR) indica che un oggetto è considerato rarissimo.